Го́тня — топоним:

 Готня — река в Белгородской области, приток Ворсклы;
 Готня — железнодорожная станция в Пролетарском посёлке Белгородской области;

См. также 
 Введенская Готня
 Октябрьская Готня